Фраза:
 Фраза — неделимый отрезок речи с законченной интонацией.
 Фраза, в музыке — одна или несколько частей (фигур, ячеек, мотивов), выражающая мысль, но не являющейся секцией (предложением или периодом, мелодией и тому подобным).
 Фехтовальная фраза — последовательность тактически связанных фехтовальных приёмов.

См. также 
 Фразеологизм

Примечания